Andrzej Krzyształowicz (piłkarz)
 Andrzej Krzyształowicz (dyrektor stadniny w Janowie Podlaskim)